Шумилкино — название нескольких населённых пунктов:
 Шумилкино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Шумилкино — деревня в Печорском районе Псковской области.